Беликовский сельский совет () — входит в состав
Миргородского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Белики.

Населённые пункты совета 
 
 с. Белики 
 с. Лещенки 
 с. Марченки 
 с. Милашенково

Примечания